Sketchbook – manga e serie animata
Sketchbook – album di John Patitucci
SketchBook – software della Autodesk